Het ATP-toernooi van Boekarest 2001 (met de officiële naam Gelsor Open Romania 2001) werd gespeeld van 10 tot en met 16 september 2001. Plaats van handeling waren de gravelbanen van de BNR Arena in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Boekarest
ATP-toernooi van Boekarest